Вест Конкорд има више значења:
 Вест Конкорд (Масачусетс)
 Вест Конкорд (Минесота)